Соревнования по бегу на 200 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 7—8 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

На чемпионате Европы 2016 года в спринтерских дисциплинах впервые была опробована новая схема проведения соревнований: двенадцать лучших спортсменов летнего сезона (но не более трёх от страны) напрямую были допущены к участию в полуфинале; остальные участники стартовали в предварительных забегах, по итогам которых определялись другие двенадцать полуфиналистов.

Действующим чемпионом Европы в беге на 200 метров являлся Адам Джемили из Великобритании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Легкоатлеты, напрямую допущенные до полуфинала 
На основании результатов, показанных в летнем сезоне 2016 года, от предварительных забегов были освобождены 10 легкоатлетов.

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 3 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 3 забегах вышли 24 легкоатлета.

 Результат венгра Габора Пастора был аннулирован в связи с положительной допинг-пробой

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсмена в каждом забеге (Q) плюс 2 лучших по времени (q) проходили в финал.

Финал 

Финал в беге на 200 метров у мужчин состоялся 8 июля 2016 года. Первым финишную черту пересёк Чуранди Мартина из Нидерландов, показавший время 20,37. Однако после просмотра повтора забега судьи дисквалифицировали победителя за заступ на чужую дорожку, тем самым не позволив Мартине оформить спринтерский дубль на чемпионате (днём ранее он выиграл дистанцию 100 метров). Таким образом, испанец Бруно Ортелано принёс своей стране первую золотую медаль в беге на 200 метров в истории чемпионатов Европы.

Примечания

Ссылки 
 

бег